Михаил Лифшиц:
 Лифшиц, Михаил Александрович (1905—1983) — советский искусствовед и философ.
 
 Лифшиц, Михаил Ильич (Мендель Эльевич) (1877—1934) — гастроэнтеролог, онколог.